Sobrepenilla és un petit nucli pertanyent al municipi de Valderredible, a Cantàbria, en el que hi viuen 4 habitants (2004). Es troba a 7 km de Polientes i a 787 m per sobre el nivell del mar.

Referències 

Valderredible